Il doppio  dello  SAP Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Tommy Haas e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo.
Mardy Fish e Sam Querrey hanno vinto il torneo battendo in finale Benjamin Becker e Leonardo Mayer 7-6(3), 7-5.

Teste di Serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Eric Butorac /  Rajeev Ram (semifinale)

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno) 
 James Cerretani /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

SAP Open 2010
ATP World Tour 2010